Chascanopsetta är ett släkte av fiskar. Chascanopsetta ingår i familjen tungevarsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tungevarsfiskar
Chascanopsetta